Portia je lahko:
 Portia - rod pajkov iz družine skakačev
 Portia - naravni satelit Urana
 Portia DeGeneres - avstralska igralka
 Portia Simpson-Miller - bivša jamajška premierka